Кетозы — моносахариды, содержащие кетогруппу в открытой форме. В циклической форме кето-группа может находиться в замаскированном виде (кеталя).

Могут существовать как в циклической (фуранозной или пиранозной), так и в открытой форме.

Простейшим представителем кетоз является дигидроксиацетон. Наиболее распространенной кетозой в природе является фруктоза.

Качественная реакция 
Проба Селиванова является наиболее общей качественной реакцией на кетозы.

Список кетоз 
 Триозы: дигидроксиацетон
 Тетрозы: эритрулоза
 Пентозы: рибулоза, ксилулоза
 Гексозы: фруктоза, псикоза, сорбоза, тагатоза

См. также 
 Альдозы

Литература 
 А. Н. Бочков, В. А. Афанасьев, Г. Е. Заиков, УГЛЕВОДЫ, Наука, 1980 [www.xumuk.ru/uglevody/index.html ссылка на эл. версию]
 Номенклатура углеводов. Указания ИЮПАК. 1996 года. англ.